Fernão Gomes Barreto — militar do Reino de Portugal
 Fernão Gomes da Mina — comerciante e explorador português
 Fernão Gomes, o Cativo — rico-homem e cavaleiro medieval do Condado Portucalense
 Fernão Gomes (pintor) — pintor português de origem espanhola

Desambiguações de antropônimos